Il singolare del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Claudio Panatta che ha battuto in finale Lawson Duncan 6-2, 1-6, 7-6.

Teste di serie 

 Francesco Cancellotti (secondo turno)
 Martín Jaite (quarti di finale)
 Diego Pérez (secondo turno)
 Jakob Hlasek (primo turno)

 Hans Schwaier (semifinali)
 Pablo Arraya (secondo turno)
 Thierry Tulasne (primo turno)
 Alejandro Ganzábal (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hypo Group Tennis International 1985